De lijst van Nederlandse leiders in Grote Rondes is een lijst van Nederlandse wielrenners die in de Ronde van Italië (Giro d'Italia), de Ronde van Frankrijk (Tour de France) of de Ronde van Spanje (Vuelta a España) op enig moment het algemeen klassement hebben aangevoerd. Tot op heden is het geen enkele Nederlander gelukt om in alle drie de grote rondes de leiderstrui te dragen.

Ranglijst 

N.B. Renners vet weergegeven zijn nog actief.

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse etappewinnaars in Grote Rondes
 Lijst van Nederlandse rozetruidragers Ronde van Italië
 Lijst van Nederlandse geletruidragers Ronde van Frankrijk
 Lijst van Nederlandse leiderstruidragers Ronde van Spanje

Nederlandse etappewinnaars
Leiders